Kombinace písmen H a P a A může být:

Zkratky 
 hPa – Hektopascal, což je jednotka, ve které se v meteorologii měří tlak vzduchu 
 HPA – z anglického „High Power Amplifier“, označujícího v Audio technice výkonový zesilovač
 HPA – z anglického „Hybridization Protection Assay“
 HPA – z anglického „Human-Powered Aircraft“, označujícího Letadlo poháněné lidskou silou
 HPA – „Helix pomatia“ (Hlemýžď zahradní), viz Lektiny
 HPA – zkratka britské Agentury pro veřejné zdravé – Health Protection Agency